Imperium Helghan − jedna z frakcji występujących w serii gier Killzone, Killzone: Liberation, Killzone 2, Killzone 3, Killzone Najemnik i Killzone: Shadow Fall. Jej przywódcą i założycielem jest Scolar Visari. Frakcja jest w stanie wojny z Interplanetary Strategic Alliance.

Historia 
W przyszłości wiele planet zostało skolonizowanych. Dwie z nich − Helghan i Vecta − zajęła Helghan Corporation. W obawie przed nadmierną potęgą korporacji siły ISA zaatakowały i podbiły Vectę, aresztując wielu pracowników Helghan Corporation. Część lojalnych pracowników zdołała jednak uciec na Helghan. 

Atmosferę na Helghanie cechuje silna promieniotwórczość, przez co kolonistom wypadały włosy, a ich dzieci rodziły się zdeformowane. Po pewnym czasie jednak przystosowali się do warunków panujących na planecie, przez co stali się silniejsi i bardziej wytrzymali niż zwykli ludzie. 

Z powodu militaryzacji, silnego uprzemysłowienia oraz korupcji ogarniającej władzę na planecie wielu mieszkańców zaczęło obwiniać ludzkość oraz ISA za trudności życiowe, jakie muszą znosić. Niezadowolenie przerodziło się w Pierwszą Wojnę Helghańską (w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego Pierwszą Pozasłoneczną Wojnę). Po kilku latach konfliktu siły Helghan zostały rozbite, a oni sami zostali pozostawieni na pastwę losu. Wtedy pojawił się Scolar Visari, który ogłosił się Imperatorem Helghanu. Zapoczątkował czystki etniczne w celu zniszczenia wszystkich związków Helghan z ludzkością oraz rozpoczął odbudowę Sił Zbrojnych Helghanu. 

Po pewnym czasie Visari wypowiedział wojnę ludzkości oraz zaatakował Vectę. Siły ISA wybudowały wiele platform obronnych mających zatrzymać najeźdźców. Jednak dzięki zdradzie generała Stuarta Adamsa platformy zostały uszkodzone, co otworzyło drogę do najazdu Helghan. W odwecie ISA przeprowadziło atak na planetę Helghan. Te wydarzenia opisane są w grze Killzone. 

Atak na macierzystą planetę Helghan rozpoczął Drugą Wojnę Helghańską (w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego Drugą Pozasłoneczną Wojnę). Flota Helghan zniszczyła większość krążowników ISA oraz zdetonowała skradzioną ISA bombę atomową nad miastem Visariego, przez co zginęło niewielu Helghan, lecz wielu najeźdźców. Dwóch żołnierzy − Sev i Rico − dostało się do pałacu Visariego, gdzie Sev pokonał pułkownika Radeca − jednego z dowódców Helghan. Żołnierze dotarli do sali tronowej, gdzie spotkali się z Visarim. Scolar powiedział Sevowi o tym, że dowódcy ISA poświęcają życie wielu żołnierzy tylko po to, by go pojmać. Rozwścieczony przemową Rico zabija Visariego. Obaj żołnierze opuszczając pałac są świadkami przybycia statków kosmicznych Helghan. Te wydarzenia opisane są w grze Killzone 2. Po śmierci Scolara Visariego Imperium Helghan wstrząsają wewnętrzne walki. Nowym dowódcą sił Helghan zostaje admirał  Orlock. W wyniku przybycia armii rezerwowych Helghastów, siły ISA zostają zdziesiątkowane i wyrzucone ze stolicy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Killzone Wikia 
 Oficjalna strona serii Killzone
 Imperium Helghan w serwisie Killzone wiki

Killzone
Fikcyjne elementy z gier komputerowych